Jméno a příjmení Pavel Mašek má více nositelů:

 Pavel Lambert Mašek (1761–1826), český varhaník a hudební skladatel
 Pavel Mašek (1926–???), český a československý důstojník, politik, poúnorový poslanec KSČ
 Pavel Mašek (náměstek) (* 1955), český politik, náměstek ministra obrany ČR